Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-2, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Harold Solomon (terzo turno)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (primo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Roscoe Tanner (Campione)
 Wojciech Fibak (finale)

 Victor Amaya (terzo turno)
 Johan Kriek (primo turno)
 John Sadri (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (terzo turno)
 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Yannick Noah (semifinali)
 Bill Scanlon (primo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1981